Legio X Equestris — criada em 61 a.C. por Júlio César
 Legio X Gemina — criada em 58 a.C. por Júlio César
 Legio X Fretensis — criada em 41 a.C. por Otaviano